Carine, porez na uvoznu robu
 Carine (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić